Grachan Moncur II, Amerikaans jazzcontrabassist
 Grachan Moncur III, Amerikaans jazztrombonist